The First Chapter – album dei The Mission del 1987
 The First Chapter – EP dei Dream Evil del 2004
 The 1st Chapter – album dei Circus Maximus del 2005